Las siglas CYPE pueden referirse a:

 El Aeropuerto de Peace River.
 El programa informático CYPE de cálculo de estructuras.